Студенки — село в Александро-Невском районе Рязанской области, входит в состав Благовского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Становая Ряса в 8 км на восток от центра поселения села Благие и в 16 км на юго-восток от райцентра посёлка Александро-Невский.

История 
Церковь в селе Студенки была построена в 1897 году на средства прихожан и разных благотворителей. Здание церкви и колокольни каменное. Престол один во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церкви также принадлежало здание церковно-приходской школы, деревянное на каменном фундаменте. Церковно-приходская школа размещалась в церковном доме и на ее содержание от церкви отпускались средства. Заведующим в церковно-приходской школе и законоучителем в ней, а также и в земской школе был с 1896 года священник села Василий Михайлович Игумнов.

В XIX — начале XX века село входило в состав Просечинской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 156 дворов.

С 1929 года село являлось центром Студенковского сельсовета Новодеревенского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Благовского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Студенковская средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе находится действующая Церковь Николая Чудотворца (1897).

Примечания 

Населённые пункты Александро-Невского района